Wojna i ja (org. Der Krieg und ich) – serial fabularno-dokumentalny z 2019 roku. Serial ukazuje historie grupy dzieci z różnych krajów w czasie II wojny światowej. W serialu wykorzystano m.in. archiwalne materiały z lat 40. XX wieku, które stanowią tło dla sytuacji bohaterów.

Obsada

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Niemieckie telewizyjne seriale wojenne
Polskie telewizyjne seriale wojenne
Polskie telewizyjne seriale dokumentalno-fabularne
Brytyjskie telewizyjne seriale wojenne
Czeskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2019
Seriale telewizyjne zrealizowane w koprodukcji
Miniseriale telewizyjne